Сент-Жемм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 125 км на південь від Орлеана, 28 км на захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 127 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 272,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету

 Сент-Жемм на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Жемм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр